Bieg masowy techniką dowolną kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach biegów narciarskich na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019. Tytułu z poprzednich mistrzostw, w fińskim Lahti nie broniła Norweżka Marit Bjørgen Zawody zostały rozegrane 2 marca 2019 roku. W zawodach wzięło udział 49 zawodniczek jedna nie pojawiła się na starcie.

Wyniki

Bibliografia 
 

Biegi narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019